

Architettura 
 Diga Goessling – diga nella Contea di St. Louis, Missouri, Stati Uniti d'America

Persone 
 Augustus Goessling – pallanuotista statunitense
 Lena Goeßling – ex calciatrice tedesca
 Raileigh Goessling – biatleta statunitense
 Wolfram Goessling – specialista in oncologia e gastroenterologia statunitense